Сигурд Хёль (; 14 декабря 1890, Нур-Одал — 19 октября 1960, Осло) — норвежский писатель, мастер социально-психологического романа. Издаётся с 1918 года.

До Второй мировой войны изучал в университете Осло естественные науки. С начала войны участвовал в партизанском движении Норвегии — Движении Сопротивления. В 1943—1945 годах жил в Швеции.

Произведения 
 «Грешники на летнем солнце» (1927) — роман.
 «Октябрьский день» (1931) — роман (рус. пер., 1934).
 «Сезам, Сезам» (1938) — роман.
 «Встреча у пограничного столба» (1947) — роман (в рус. пер. — «Моя вина», 1966).
 «У подножья Вавилонской башни» (1956) — роман (рус. пер., 1968).
 «Заколдованный круг» (1958) — исторический роман (рус. пер., 1975).

Примечания 

Норвежские писатели
Члены норвежского Сопротивления
Социалисты Норвегии
Похороненные на Спасском кладбище (Осло)